Il doppio del torneo di tennis Lagos Open 1987, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lloyd Bourne e Jeff Klaparda che hanno battuto in finale Loic Courteau e Éric Winogradsky 6-7, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Jorge Lozano /  Tim Pawsat (semifinali)
 Loic Courteau /  Éric Winogradsky (finale)

 Tony Mmoh /  Nduka Odizor (semifinali)
 Stanislav Birner /  Jarek Srensky (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lagos Open 1987